Kangāvar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kangāvar (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Kangāvar, kommun, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar